

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Oln“ beginnt.

Oln 



Olne 
 Olney, Alec (1922–2017), britischer Langstreckenläufer
 Olney, David (1948–2020), US-amerikanischer Singer-Songwriter
 Olney, John W. (1931–2015), US-amerikanischer Psychiater und Neuropathologe
 Olney, Richard (1835–1917), US-amerikanischer Politiker, Außenminister der Vereinigten Staaten (1895–1897)
 Olney, Richard (1871–1939), US-amerikanischer Politiker
 Olney, Violet (1911–1999), britische Leichtathletin

Olni 
 Olnigg, deutscher Satiriker